Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 – 42. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Austrii zorganizowany przez Austriacki Związek Piłki Siatkowej (niem. Österreichischer Volleyball Verband, ÖVV). Zainaugurowany został 26 września 2021 roku. Brały w nim udział kluby z Austrian Volley League, 2. Bundesligi oraz Landesligi.

Rozgrywki składały się z 1. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfnałów oraz finału. Wszystkie rundy toczyły się systemem pucharowym. O awansie decydowało jedno spotkanie.

Finał odbył się 13 marca 2022 roku w miejskiej hali sportowej (Stadthalle) w Zwettl-Niederösterreich. Puchar Austrii po raz pierwszy zdobył klub , który w finale pokonał . MVP finału wybrany został Pavel Bartoš.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w Austrii
2022 w Austrii
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej